Фінал Кубка африканських націй 2015 — вирішальний футбольний матч Кубка африканських націй 2015, який відбувся в 10 лютого 2013а між збірними Кот-д'Івуару і Гани. Основний час матчу закінчився внічию 0-0, Кот-д'Івуар здобув перемогу по пенальті 9-8. Матч проходив на стадіоні Бата, в однойменному місті, Екваторіальна Гвінея.

Шлях до фіналу

Звіт про матчі

Примітки

Посилання 

 Orange Africa Cup Of Nations, Equatorial Guinea 2015 , CAFonline.com

Кубок африканських націй 2015
2015 у футболі
2015